Данијела Jадкова (Разлог, 5. април 1983) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Жена мечта}- (2005)

Видеографија

Фолклорни спотови

Тв верзије 

Рођени 1983.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи